Chaudenay kan syfta på:
 Chaudenay, Haute-Marne
 Chaudenay, Saône-et-Loire